O FD04 é o modelo da Copersucar das temporadas de  e  da Fórmula 1. Condutores do chassi: Emerson Fittipaldi e Ingo Hoffman.

Resultados 
(legenda)

 Ingo Hoffmann conduziu o FD03 no Brasil.

 Emerson Fittipaldi conzuiu o F5 da Bélgica até o Canadá marcando 3 pontos (11 no total).

Carros de Fórmula 1 da Copersucar